Malaguti peut faire référence à:

Industrie 
 Malaguti – Fabricant italien de motos présent sur le marché depuis 1930

Patronymie
 Alessandro Malaguti (n. 1987) – Cycliste sur route italien 
 Bruno Malaguti (1887-1945) – Général italien
 Faustino Malaguti (1802-1878) – Chimiste italien
 Gastone Malaguti (1926) – Partisan, syndicaliste et anti-fasciste italien
 Michel Malaguti (1898-1979) - Général français
 Lanfranco Malaguti (1949-2019) – Guitariste italien
 Ugo Malaguti (1945-2021) – Auteur, éditeur et traducteur italien de science-fiction